Szólíts a neveden, André Aciman 2007-ben megjelent regénye
 Szólíts a neveden, Luca Guadagnino által rendezett film (2017)